Stafford steht für:
 Stafford (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Stafford-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Earl of Stafford, erblicher britischer Adelstitel
 Baron Stafford, erblicher britischer Adelstitel

Stafford ist der Name folgender Orte:

— in Großbritannien:
 Stafford in der Grafschaft Staffordshire
 Stafford (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Borough of Stafford, ein Verwaltungsbezirk

— in Australien:
 Stafford (Queensland)

— in den Vereinigten Staaten:
 Stafford (Alabama)
 Stafford (Arkansas)
 Stafford (Connecticut)
 Stafford (Georgia)
 Stafford (Kalifornien)
 Stafford (Kansas)
 Stafford (Nebraska)
 Stafford (New York)
 Stafford (Ohio)
 Stafford (Oklahoma)
 Stafford (Oregon)
 Stafford (South Carolina)
 Stafford (Texas)
 Stafford (Virginia)
 Stafford Center (Indiana)
 Stafford Forge (New Jersey)
 Stafford Springs (Connecticut)
 Stafford Springs (Mississippi)
 Stafford County (Virginia), Verwaltungseinheit
 Stafford County (Kansas), Verwaltungseinheit

Stafford ist der Name folgender Unternehmen:
 Stafford Coachworks, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Stafford Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Staffort, Ortsteil von Stutensee in Deutschland